

Geografia

Parton – villaggio della Cumbria (Inghilterra)
Parton – villaggio di Dumfries and Galloway (Scozia)

Persone
Dolly Parton – cantante e attrice statunitense
Mabel Parton – tennista britannica
Stella Parton – cantante statunitense